Джессика Элис Ллойд «Джесси» Кейв (Браун) ( род. , Лондон, Великобритания) — британская актриса театра, кино и телевидения, стендап-комик, художница и писательница.

Ранние годы 
Джессика родилась 5 мая 1987 года в Лондоне, в семье докторов и стала вторым ребёнком в семье. Имеет старшего брата по имени Джейми, также двух младших братьев, имена которых Бен и Робби, и младшую сестру Бебе. После окончания школы поступила в Кингстонский Университет Анимации, параллельно занималась теннисом и плаванием, работала промоутером косметики, няней и рабочим сцены в театре — поднимала занавес, чтобы на всякий случай иметь сбережения. После окончания Университета охладела к рисованию. Забросила плавание, так как не захотела ехать на летнюю Олимпиаду и теннис. Была изнасилована своим тренером по теннису в четырнадцатилетнем возрасте, суд признал его виновным, и мужчина сел в тюрьму. Окончательно бросила теннис после получения травмы. По совету матери пошла в модельное агентство и получила работу в качестве девушки, представляющей аксессуары для волос: банты, ободки и ленты.

Карьера 
От своего модельного агентства в 2006 году девушка получила работу — представлять новый телефон в рекламе Nokia 5700 Xpress Music. Сразу же после этого ей позвонили и сообщили, что набираются девушки для массовки в известном телесериале канала BBC «Крэнфорд», а именно нужны девушки, которые будут участвовать в съемке праздника. С этого звонка и началась её актёрская карьера. После этого, продюсер фильма «Чернильное сердце» Иэн Софтли, узнав, что она бывший пловец, предложил ей роль главной нимфы в своей картине. Сразу же после этого она получила главную роль в сериале «Школа Саммерхилл», где предстала в образе подростка по имени Стелла. 1 июня 2007 года она по совету брата прошла пробы на роль Лаванды Браун в серию фильмов о Гарри Поттере, и хоть не надеялась на успех, обставила 7000 претенденток и удостоилась звания красотки «даже затмившей собой главную героиню» — как заявили фанаты известной франшизы. Сразу же после того, как она снялась в 3 фильмах франшизы, актриса получила роль Гермионы в юмористическом сериале «Сэйди Ж». Помимо этого была приглашена работать в Сохо театр, где сыграла несколько главных ролей, а один из спектаклей, «Мэри — Роуз», срывал аншлаг 3 года подряд. Позже в 2014 году, там же устроила свое юмористическое шоу. Актриса борется против наркомании, загрязнения и домашнего насилия. Именно поэтому её пригласили в фильм «Бенджамин», где она исполнила роль Марты: подруги депрессивного подростка. В 2014 году вместе с семьей сняла короткометражный фильма «Анна, остров», но её идею подхватили, и фильм решили переделать, оставив ей главную роль героини по имени Лу. С 2020 года является одной из стенд-ап комиков, которые продолжают юмористическую деятельность в домашних условиях, при прямой поддержке Сохо театра. Также актриса выпустила три юмористические книги с рисованными открытками, каждая из которых получила популярность. В данный момент проживает в Лондоне, вместе с мужем и детьми.

Личная жизнь 
В 2010 году на юмористическом фестивале в Эдинбурге (Шотландия), где присутствовала как зрительница, познакомилась со своим будущим мужем, известным стендап-комиком по имени Альфи Браун, который впоследствии уговорил её тоже заняться этим. В 2013 году вышла за него замуж. 4 октября 2014 года у пары родился сын Донни Кэйв Браун. 21 июля 2016 года родилась дочь Марго Браун. 22 октября 2020 года родился сын Теннесси Браун. 22.03.2022 у супругов родился сын Беккер Браун. В 2017 году пара решила разойтись, но в декабре 2018 года пара пришла к примирению.

Фильмография

Участие в шоу. 
1.   2008. HBO: Первый взгляд.

2.   2009. Дни кино.

3.   2009. Создание мира Гарри Поттера, часть 2: персонажи.

4.   2009. Экспоуз.

5.   2012. Создание мира Гарри Поттера, часть 8: взросление.

6.   2013. Поддельная реакция.

7.   2014. Алан Карр: Болтун.

8.   2015—2018. Воскресный завтрак.

9.   2016. Вещи Райта.

10. 2016. Топ 10.

11. 2016—2017. Забавные вещи о…

12. 2017. 8 из 10 кошек делают обратный отсчет.

13. 2017. Когда реалити — шоу идет ужасно неправильно.

14. 2017. Когда реалити — шоу идет ужасно неправильно 2.

15. 2018. Жареная битва.

16. 2018. Бессмысленные знаменитости.

17. 2019. Джон Ричардсон: Окончательно обеспокоенный.

18. 2020. Бессмысленные знаменитости.

19. 2021. Подкаст Ричарда Херрига о театре на Лестер сквер ( серия подкастов ).

20. 2021. Лоррэйн.

21. 2021. Дом игр Ричарда Османа.

22. 2022. Предполагаемый.

23. 2022. Хорошие вещи Гаррэвая.

24. 2022. Всякий раз когда это пинает с Джесси Кейв - авторский подкаст актрисы.

Работа в театре. 
Джессика работает в Сохо-театре.

1.   2010. Аркадия. Томасина Каверли.

2.   2011. Мэри — Роуз. Мэри — Роуз.

3.   2012. Порода. Лив.

4.   2013. Книжный червь (моноспектакль).

5.   2014. Любовь — это… (стенд-ап).

6.   2016. Восход. (стенд-ап).

7. 2018. Пещерные женщины ( стенд - ап совместно с Бебе Кейв ).

Литература. 
В 2020 году Джессика объявила, что написала свой первый роман «Закат» который выпустит издательство Welbeck Publishing Group. Книга рассказывает историю двух абсолютно разных сестер. Рут — организованная, трудолюбивая и привлекательная девушка. Ханна — дикая, бесцельная и одинокая. Рассорившись, одна из сестер получает работу в кофейне аэропорта. Сюжет развивается с того момента как героиня знакомится со странным типом и понимает, что он может быть опасен.

Вот что сама актриса рассказала о своей книге:

«Как и в моих шоу, меня вдохновляют мои братья и сестры, и наши отношения. Любовь Рут и Ханны — это сложный и обязательный контракт, он связывает сестер, братьев, семьи и помогает понять самого себя. Я продемонстрировала, что происходит когда их отношения допускаются проверке.»

Актриса сообщила в социальной сети, что книга будет выпущена 24 июня 2021 года.

Всего за месяц книга обрела большой успех в Великобритании. У писательницы взяли множество интервью, в одном из которых она рассказала, что писательство наряду с комедиантством сделало ее уверенной. Неконтролируемый вес не давал ей шанса быть своей в киноиндустрии, но быть худой и несчастной девушка не собиралась. Именно актерство пошатнуло ее уверенность в себе, дошло даже до травли из - за лишнего веса. Автор призналась читателям, что именно книга дала ей понять развитие собственной карьеры.

В 2022 году Джессика подписала контракт на три книги с издательством Orion Fiction. Второе произведение актрисы будет называться " Сломанная половина " и оно уже анонсировано. Это история о многодетной матери по имени Мэй с братом - близнецом которой произошла трагедия и теперь героиня считает, что она является собой только на половину.

Актриса отметила, что в запланированном третьем романе она так же расскажет честную историю, основанную на личном восприятии.

Примечания.